Кикалейшви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Кикалейшвили, Зураб Малакиевич (род. 1924) — советский грузинский артист балета.
 Кикалейшвили, Мамука Андреевич (1960—2000) — советский и грузинский актёр театра и кино, кинорежиссёр.